Sezon 1982 Formuły 1 – 33. sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Rozpoczął się 23 stycznia 1982 na torze Kyalami w Midrand w Południowej Afryce, a zakończył się 25 września 1982 na torze Caesars Palace w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych.

Mistrzem świata kierowców został po raz pierwszy (i jedyny) Keke Rosberg z zespołu Williams, natomiast mistrzem świata wśród konstruktorów został po raz siódmy zespół Ferrari.

Lista startowa

Zmiany przed sezonem

Zmiany silników 
 Brabham: Ford → BMW

Zmiany kierowców 
 Héctor Rebaque przeniósł się do serii CART. Jego miejsce w zespole Brabham zajął Riccardo Patrese.
 Po sezonie 1981, kierowcy Williamsa, Alan Jones i Carlos Reutemann ogłosili, że kończą starty w Formule 1. Miejsce Jonesa zajął dotychczasowy kierowca Fittipaldi, Keke Rosberg. Reutemann zaś zmienił zdanie i powrócił do brytyjskiej stajni.
 Po trzech latach, Niki Lauda powrócił do Formuły 1, zastępując Andreę de Cesarisa w ekipie McLaren.
 Riccardo Paletti zastąpił Beppe Gabbiani w zespole Osella.
 Chico Serra zastąpił Keke Rosberga w ekipie Fittipaldi.
 Pierwotnie Marc Surer miał zająć miejsce Riccardo Patrese w zespole Arrows, jednak w trakcie testów przedsezonowych złamał obie nogi podczas testów przedsezonowych na torze Kyalami. Jego miejsce miał zająć Patrick Tambay, lecz przed pierwszym wyścigiem sezonu, z powodu strajku kierowców, Francuz opuścił Arrowsa, a jego miejsce zajął Brian Henton.
 Eliseo Salazar przeniósł się z zespołu Ensign do ekipy ATS. Jego miejsce w brytyjskim zespole zajął Roberto Guerrero.
 Derek Daly zajął miejsce Marka Surera w zespole Theodore.
 Teo Fabi zastąpił Briana Hentona w Tolemanie.

Zmiany w trakcie sezonu

Zmiany silników 
 Brabham: BMW → Ford, Ford → BMW

Zmiany kierowców 
 Po dwóch wyścigach, Carlos Reutemann zdecydował się opuścić Williamsa. Jego miejsce zajmowali Mario Andretti (w Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Zachód) i Derek Daly (od Grand Prix Belgii do końca sezonu).
 Z powodu konfliktu FISA-FOCA z rywalizacji w Grand Prix San Marino wycofało się część zespołów stojących po stronie FOCA, czyli McLaren, Brabham, Williams i Lotus.
 Gilles Villeneuve zginął w wypadku, do którego doszło podczas kwalifikacji do wyścigu o Grand Prix Belgii. W trzech kolejnych wyścigach, Ferrari wystawiało samochód tylko dla Didiera Pironiego. Od Grand Prix Holandii drugie miejsce we włoskiej stajni zajmował Patrick Tambay.
 Z powodu urazu, którego doznał podczas Grand Prix Kanady, Nigel Mansell był zastępowany przez Roberto Moreno (w Holandii) i Geoffa Leesa (w Wielkiej Brytanii).
 Riccardo Paletti zginął w wyniku obrażeń odniesionych podczas Grand Prix Kanady. Zespół Osella do końca sezonu wystawiał samochód tylko dla Jean-Pierre Jariera. 
 Po wypadku podczas Grand Prix Francji, Jochen Mass opuścił Formułę 1. Jego miejsce w zespole zajął Rupert Keegan.
 Derek Daly przejął drugi kokpit Williamsa, po odejściu Mario Andrettiego. Jego miejsce w ekipie Theodore zajmowali Jan Lammers (od Grand Prix Belgii do Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Wschód i od Grand Prix Holandii do Grand Prix Francji), Geoff Lees (w Grand Prix Kanady) i Tommy Byrne (od Grand Prix Niemiec do końca sezonu).
 Didier Pironi przed startem wyścigu o Grand Prix Niemiec miał wypadek, w którym odniósł poważne obrażenia nóg. Na dwa wyścigi przed końcem zastąpił go Mario Andretti.

Eliminacje

Zmiany w kalendarzu 
 Grand Prix Argentyny pierwotnie miało się odbyć 7 marca, jednak został on odwołany wskutek braku sponsorów. Większość z nich wycofała się, wskutek niepewności po strajku kierowców podczas Grand Prix Południowej Afryki.
 Grand Prix Hiszpanii po zeszłorocznej edycji nie został uwzględniony w kalendarzu na sezon 1982 z kilku powodów. Tor nie był lubiany przez kierowców, ponadto organizatorzy wyścigu nie wpłacili za organizację wyścigu w sezonie 1981. Po uiszczeniu wpłaty, wyścig został przywrócony do kalendarza i miał on odbyć się 27 czerwca, jednak protest zespołów wobec niebezpiecznej natury toru Circuito del Jarama spowodował, że runda została wykreślona z kalendarza.
 Do kalendarza dołączyły dwa wyścigi – Grand Prix Stanów Zjednoczonych - Wschód i Grand Prix Szwajcarii. Dzięki rundzie w Detroit, Stany Zjednoczone zostały pierwszym państwem w Formule 1, który organizował w jednym sezonie trzy wyścigi. Grand Prix Szwajcarii wróciło po 28 latach do kalendarza – choć od 1955 wyścigi samochodowe są zakazane na terenie Szwajcarii, eliminacja odbyła się na torze Circuit Dijon-Prenois we Francji.

Wyniki

Najlepsze wyniki w Grand Prix

Klasyfikacje

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi